Алексе́й Чу́пин:
 Чупин, Алексей Михайлович (1913—1971) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чупин, Алексей Геннадьевич (род. 1972) — российский хоккеист.